

Toponyme 
 Loubix, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Castéra-Loubix ;
 Castéra-Loubix, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme